Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Italiaanse club Internazionale hebben getraind vanaf 1908 tot op heden.

Internazionale
FC Internazionale Milano
Trainers